Pie de león puede referirse a:
El nombre común de la planta Alchemilla vulgaris.
El nombre común de la planta Alkanna tinctoria.
El nombre común de la planta '''''Aphanes arvensis.